Шейк — английский и американский танец 1960-х годов
 Шейк — неофициальная единица времени, равная 10 наносекундам.
 Шейк — фамилия. Известные носители:
 Шейк, Ирина Валерьевна (род. 1986) — российская супермодель и актриса.
 Шейк, Кристи (род. 1980) — американская фотомодель и актриса.
 Шейк, Шанина (род. 1991) — австралийская модель.

См. также 
 Шейко
 Harlem Shake
 Шейка